Thomas Stewart peut désigner :
 Thomas Stewart (1926-2008), baryton américain ;
 Thomas Stewart (1990-), coureur cycliste britannique.